Josef Lang peut désigner :
 Josef Lang (1703-1773), facteur d'orgues de Haute Souabe ;
 Josef Lang (1855-1925), bourreau autrichien ;
 Josef Lang (1866-1913), personnalité politique autrichienne ;
 Josef Lang (1897-1965), cultivateur et personnalité politique allemande (CDU) ;
 Josef Lang (1902-1973), personnalité politique allemande (SPD) ;
 Josef Lang (1913-1971), personnalité politique autrichienne (ÖVP), député à Vienne ;
 Josef Lang (né en 1947), sculpteur allemand ;
 Josef Lang (né en 1954), historien et personnalité politique suisse (Les Verts).